En Pologne, Milejów peut faire référence à : 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Milejów, un village.

 dans la voïvodie de Łódź
 Milejów, un village du powiat de Piotrków,
 Milejów, un village du powiat de Wieluń.

 dans la voïvodie de Lublin
 Milejów, une gmina rurale du powiat de Łęczna,
 Milejów-Osada, un village, chef-lieu de la gmina ci-dessus,
 Milejów, un village.